Azorella triscuspidata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Louis Marie Poiret. Azorella triscuspidata ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
triscuspidata